Молодіжний чемпіонат Європи з футболу 2015, кваліфікація — відбірний етап чемпіонату Європи, що відбувся з 22 березня 2013 по 14 жовтня 2014.

Жеребкування

Груповий етап

Група 1 

Джерело:uefa.com

Група 2 

Джерело:uefa.com

Група 3 

Джерело:uefa.com

Група 4 

Джерело:uefa.com

Група 5 

Джерело:uefa.com

Група 6 

Джерело:uefa.com

Група 7 

Джерело:uefa.com

Група 8 

Джерело:uefa.com

Група 9 

Джерело:uefa.com

Група 10 

Джерело:uefa.com

Збірні, що посіли 2 місця у групах

Плей-оф 

Кошик А
 

Кошик В

Матчі 

|}

Бомбардири 
Курсивом виділено гравців, які брали участь в матчах плей-оф.

Примітки

Посилання 
 ЧЄ U-21 на сайті uefa  
 Результати на rsssf.com  

2015
2013 у футболі
2014 у футболі